Saint-Marc kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Marc-à-Frongier, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Marc-à-Loubaud, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Marc-du-Cor, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Marc-Jaumegarde, departementet Bouches-du-Rhône i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Marc-la-Lande, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Marc-le-Blanc, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Marc-sur-Couesnon, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Marc-sur-Seine, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Boisleux-Saint-Marc, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,

Haiti 

 Arrondissement de Saint-Marc, arrondissement, Artibonite, 
 Saint-Marc, kommun och stad i Artibonite,